Saint-Hippolyte är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Hippolyte ligger vid sjön Lac de l'Achigan.

I omgivningarna runt Saint-Hippolyte växer i huvudsak blandskog. Runt Saint-Hippolyte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec